YLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yilan (Cina)